Hans Schepers ist der Name folgender Personen:

* Hans Schepers (Beamter) (1928–2021), deutscher Physiker und Beamter
 Hans Schepers (Wasserballspieler) (1930–2012), deutscher Wasserballspieler und -trainer